Une réception est une réunion, à caractère mondain, de personnes invitées (voir aussi cocktail).
 La réception est la cérémonie d'une institution par laquelle une personne reçoit la qualité de membre (notamment de la légion d'honneur).
 En sport la réception peut concerner le mouvement pour attraper un objet ou celui effectué après un saut ou un envol du sportif
 La réception au football américain est l'action de recevoir une passe.
 En droit français, la réception est un acte juridique.
 Dans l'hôtellerie, la réception désigne le bureau chargé d'assurer l'accueil des voyageurs, avec au moins un réceptionniste.
 En bureautique, la réception désigne le bureau du secrétaire, où sont traités les appels et les demandes administratives. 
 En herméneutique, la réception critique désigne l'appréciation publique d'un document historique au moment de sa rédaction ou de sa publication. Voyez Hans Robert Jauss, Esthétique, Rôle du spectateur dans l'art, Théories de la réception et de la lecture selon l'école de Constance.
 Dans le BTP, la réception de travaux correspond à l'acte juridique correspondant au moment où le maître de l'ouvrage prend possession de la prestation réalisée dans le contrat passé avec le prestataire. Notamment, dans le cas de contrat de travaux, la réception correspond au moment où la responsabilité de la construction passe des entreprises au maître de l'ouvrage, marquant la fin de la phase de travaux et le début des différentes périodes de garantie.
 En électronique, dans le cas de transmissions d'informations sans fil, la réception d'onde radio-électriques ou ondes électromagnétiques, voire de signaux lumineux, est le pendant de l'émission de ces ondes.